La Coppa di Israele 2011-2012 è la 52ª Coppa di Israele di pallacanestro maschile. Le finali della competizione si sono tenute dal 13 al 19 febbraio alla Nokia Arena di Tel Aviv.

Primo turno

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Ligat ha'Al 2011-2012

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2011
Pallacanestro nel 2012
Coppa di Israele di pallacanestro maschile